Промышленная фотосъёмка — фотосъёмка промышленных объектов, таких как заводы, фабрики и любые производственные помещения. Помимо фотосъёмки площадей производится и сопутствующая фотосъёмка производственных процессов, то есть непосредственного изготовления продукта или его деталей. Для составления каталогов, брошюр, рекламных проспектов и наполнения интернет-сайтов производится съёмка рабочих, а также готовых изделий, их частей, различных станков, сырья для изделий.

Оборудование фотографа 
Подобная съёмка предъявляет особые требования к используемому оборудованию, как фотографическому, так и световому.

В последнее время особая роль в промышленной фотографии отводится съёмке с использованием беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптёров) — аэросъёмке.

В промышленную съёмку входят интерьерная фотография, архитектурная фотография, репортажная фотография, рекламная фотография и аэрофотосъёмка.

Литература 

 Jack Neubart. Industrial photography — AMPHOTO, 1989. ISBN 9780817440169
 Geraldine Wojno Kiefer, «Industrial Photography», pp 781—787 / Encyclopedia of Twentieth-Century Photography, 3-Volume Set, Lynne Warren ed. — Routledge, 2005, ISBN 9781135205362
 Nuno Pinheiro, INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY — pp 741—744 of «Encyclopedia of nineteenth-century photography» / John Hannavy, ed. — Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-415-97235-3
 Derald E. Martin, Professional Industrial Photography — American Photographic Book Publishing Company, , ISBN	0817440089

Виды фотографии